|-
| 8101 Yasue ||  || 15 decembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8102 Yoshikazu ||  || 14 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8103 Fermi || 1994 BE || 19 ianuarie 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 8104 Kumamori ||  || 19 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8105 ||  || 28 noiembrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 8106 Carpino || 1994 YB || 23 decembrie 1994 ||  || , 
|-
| 8107 ||  || 31 ianuarie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 8108 Wieland ||  || 30 ianuarie 1995 ||  || F. Börngen
|-
| 8109 ||  || 25 februarie 1995 || Catalina Station || 
|-
| 8110 Heath ||  || 27 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8111 Hoepli || 1995 GE || 2 aprilie 1995 ||  || , 
|-
| 8112 Cesi || 1995 JJ || 3 mai 1995 ||  || 
|-
| 8113 Matsue ||  || 21 aprilie 1996 ||  || R. H. McNaught, 
|-
| 8114 Lafcadio ||  || 24 aprilie 1996 || Yatsuka || 
|-
| 8115 Sakabe ||  || 24 aprilie 1996 || Moriyama || R. H. McNaught, 
|-
| 8116 Jeanperrin ||  || 17 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8117 Yuanlongping ||  || 18 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 8118 ||  || 26 noiembrie 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 8119 ||  || 12 octombrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 8120 Kobe || 1997 VT || 2 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 8121 Altdorfer || 2572 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8122 Holbein || 4038 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8123 Canaletto || 3138 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8124 Guardi || 4370 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8125 Tyndareus || 5493 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8126 Chanwainam || 1966 BL || 20 ianuarie 1966 ||  || 
|-
| 8127 Beuf || 1967 HA || 27 aprilie 1967 ||  || 
|-
| 8128 Nicomachus || 1967 JP || 6 mai 1967 || El Leoncito || C. U. Cesco, 
|-
| 8129 ||  || 30 septembrie 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 8130 Seeberg ||  || 27 februarie 1976 ||  || F. Börngen
|-
| 8131 Scanlon || 1976 SC || 27 septembrie 1976 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 8132 Vitginzburg ||  || 18 decembrie 1976 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 8133 Takanochoei ||  || 18 februarie 1977 ||  || , 
|-
| 8134 Minin ||  || 26 septembrie 1978 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 8135 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 8136 ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 8137 Kvíz || 1979 SJ || 19 septembrie 1979 || Kleť || Kleť
|-
| 8138 ||  || 20 martie 1980 ||  || 
|-
| 8139 ||  || 31 octombrie 1980 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 8140 ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8141 Nikolaev ||  || 20 septembrie 1982 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 8142 Zolotov ||  || 20 octombrie 1982 || Nauchnij || 
|-
| 8143 Nezval || 1982 VN || 11 noiembrie 1982 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 8144 Hiragagennai ||  || 14 noiembrie 1982 ||  || , 
|-
| 8145 Valujki ||  || 5 septembrie 1983 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 8146 Jimbell || 1983 WG || 28 noiembrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 8147 Colemanhawkins ||  || 28 septembrie 1984 || Anderson Mesa || 
|-
| 8148 ||  || 15 februarie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8149 Ruff ||  || 11 mai 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 8150 Kaluga ||  || 24 august 1985 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 8151 Andranada ||  || 12 august 1986 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva
|-
| 8152 || 1986 VY || 3 noiembrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 8153 ||  || 25 noiembrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 8154 Stahl ||  || 15 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8155 Battaglini || 1988 QA || 17 august 1988 ||  || 
|-
| 8156 Tsukada || 1988 TR || 13 octombrie 1988 ||  || K. Endate, 
|-
| 8157 ||  || 15 decembrie 1988 ||  || 
|-
| 8158 Herder ||  || 23 octombrie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 8159 Fukuoka ||  || 24 ianuarie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 8160 || 1990 MG || 21 iunie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8161 Newman ||  || 19 august 1990 ||  || 
|-
| 8162 ||  || 16 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8163 Ishizaki ||  || 27 octombrie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 8164 Andreasdoppler ||  || 16 octombrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8165 Gnädig ||  || 21 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8166 Buczynski ||  || 12 ianuarie 1991 || Stakenbridge || 
|-
| 8167 Ishii ||  || 14 februarie 1991 ||  || K. Endate, 
|-
| 8168 Rogerbourke ||  || 18 martie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 8169 Mirabeau ||  || 2 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8170 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8171 Stauffenberg ||  || 5 septembrie 1991 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 8172 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8173 ||  || 11 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8174 ||  || 17 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8175 Boerhaave ||  || 2 noiembrie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8176 || 1991 WA || 29 noiembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 8177 || 1992 BO || 28 ianuarie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 8178 ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 8179 ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 8180 ||  || 6 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8181 Rossini ||  || 28 septembrie 1992 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 8182 Akita || 1992 TX || 1 octombrie 1992 ||  || , 
|-
| 8183 ||  || 22 octombrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 8184 Luderic || 1992 WL || 16 noiembrie 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 8185 ||  || 18 noiembrie 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 8186 ||  || 17 noiembrie 1992 ||  || 
|-
| 8187 Akiramisawa || 1992 XL || 15 decembrie 1992 ||  || S. Otomo
|-
| 8188 Okegaya ||  || 18 decembrie 1992 || Kani || , 
|-
| 8189 Naruke ||  || 30 decembrie 1992 ||  || , 
|-
| 8190 Bouguer ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8191 Mersenne ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8192 Tonucci || 1993 RB || 10 septembrie 1993 ||  || 
|-
| 8193 Ciaurro || 1993 SF || 17 septembrie 1993 || Stroncone || Stroncone
|-
| 8194 Satake ||  || 16 septembrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 8195 ||  || 19 octombrie 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 8196 ||  || 16 octombrie 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 8197 Mizunohiroshi || 1993 VX || 15 noiembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8198 ||  || 11 noiembrie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 8199 Takagitakeo || 1993 XR || 9 decembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8200 Souten ||  || 7 ianuarie 1994 ||  || , 
|-